|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Rome (officieel Telecom Italia Masters) van 2004 vond plaats van 10 tot en met 16 mei 2004 in de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was de 61e editie van het vrouwen­toernooi, onder­deel van het tennistoernooi van Rome 2004. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Kim Clijsters was haar titel niet komen verdedigen.

De (via de regel van Protected Ranking) als eerste geplaatste Amerikaanse Serena Williams bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Jennifer Capriati.

Het tweede reekshoofd, Amélie Mauresmo uit Frankrijk, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als vijfde geplaatste Amerikaanse Jennifer Capriati in drie sets, met een tiebreak in de beslissende set. Mauresmo wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Rome op haar naam te schrijven, nadat zij driemaal eerder in de finale had gestaan (2000, 2001, 2003). Het was haar twaalfde WTA-titel, de tweede van 2004.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Van de titelhoudsters Svetlana Koeznetsova en Martina Navrátilová had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Navrátilová speelde samen met Lisa Raymond – zij waren als derde geplaatst, maar kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Het als vierde geplaatste duo Nadja Petrova en Meghann Shaughnessy won het toer­nooi. In de finale versloegen zij het eerste reekshoofd Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez in drie sets. Het was hun vijfde gezamenlijke titel. De Russin Petrova had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Amerikaanse Shaughnessy ook drie.

De Belgische Els Callens en Cara Black uit Zimbabwe waren het vijfde reekshoofd – zij verloren echter meteen al hun openingspartij.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Rome 2004
Rome